Traidersberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Traidersberg (Gemeinde Sankt Peter), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Peter-Freienstein, Bezirk Leoben, Steiermark
 Traidersberg (Eisenerzer Alpen), 987 m, Berg bei Sankt Peter, Traboch und Donawitz